E 575 steht für:
 Glucono-1,5-lacton als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 575 in der Slowakei und in Ungarn

Abkürzung